est une expression anglo-saxone qui peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album de Fripp & Eno sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

Autres 
 , jeu vidéo édité en 1987 ;
 The Evening Star, quotidien américain publié à Washington de 1852 à 1981 ;
 , œuvre du peintre Joseph Mallord William Turner (1830) ;
 , premier titre (1869) du journal The Montreal Star ;
 , titre anglophone du film Étoile du soir, film américaine de  sorti en 1996.